Shade Business — дебютный студийный альбом американского рэпера PMD, выпущенный 27 сентября 1994 года на лейбле RCA Records.

Альбом был выпущен в двух версиях — цензурной и нецензурной. На цензурной версии отсутствует один трек — «Phuck It Up Scratch (Interlude)». Оригинальный релиз, в основном предназначенный для винила и аудиокассет, имеет две стороны: «Darkside» и «Zoneside».

Альбом был спродюсирован PMD, Charlie Marotta, DJ Scratch, The 45 King, Jesse West и Troo Kula. В записи альбома приняли участие приглашённые рэперы Das EFX, 3rd Eye, Top Quality, Zone 7 и Al B.

Shade Business достиг 65 места в чарте Billboard 200 и 12 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums в американском журнале Billboard. Ведущие синглы «I Saw It Cummin'» и «Swing Your Own Thing» также попали в чарты Billboard.

В 2013 году альбом был переиздан в Голландии на лейбле Below System. В делюксовое издание помимо самого альбома вошло 6 новых песен и буклет из 40 страниц.

Список композиций

Участники записи 

Пэрриш Смит – вокал, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр
Диджей Скретч – DJ (скретч), звукорежиссёр
Чарли Маротта – звукорежиссёр
Гэри Спектор – фотограф
Лайл Оверко – дизайнер (обложка альбома)

Чарты

Еженедельные чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Shade Business на сайте Discogs
 Shade Business на сайте RapGenius
 
 

Альбомы PMD
Альбомы RCA Records
Альбомы 1994 года